

Роз'їзд 42 — станційне селище, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Роз'їзд 42 — станційне селище, Аршалинський район, Акмолинська область